Уснунц () — армянская фамилия. Известные носители:

 Уснунц, Армен (род. 1966) — армянский джазовый музыкант.
 Уснунц, Рудик Левонович — армянский политический деятель.